Мино да Фьезоле (), урождённый Мино ди Джованни Мини (Mino di Giovanni Mini; 1429, Поппи — 1484) — итальянский скульптор периода кватроченто флорентийской школы. Его портретные бюсты принадлежат к числу самых замечательных памятников натуралистической скульптуры XV столетия.

Поначалу был простым каменотёсом во Флоренции, но, видя как другие лепят и вырубают фигуры, стал пробовать свои силы в ваянии и вскоре, благодаря советам и указаниям Дезидерио да Сеттиньяно, стал известным мастером, считавшимся особенно искусным по части монументальных и декоративных работ. Трудился сперва во Флоренции, потом долгое время в Риме и под конец своей жизни — во Фьезоле.

По мнению авторов ЭСБЕ, Фьезоле, придерживаясь в целом «натуралистического направления Донателло, соединял в своих фигурах подвижность поз и жестов с приятностью форм и мягкостью лепки». Он постоянно был завален заказами. Кроме портретных бюстов создавал надгробные памятники, алтари, большие рельефы и статуи.

Главные работы Мино да Фьезоле:
 надгробные монументы Бернардо Джуньи (), маркграфа Уго Тосканского, с превосходной статуей (оба в Бадиа Фьорентина во Флоренции), епископа Лионардо Салутати (Leonardo Salutati; во флорентийском соборе), папы Павла II (в Grotte Vaticane, под Петровским собором в Риме), кардинала Фортегуерри (; в римской церкви Санта-Чечилиа),
 рельеф «Мадонна со св. Лаврентием и Леонгардом» (церковь Бадиа во Флоренции),
 мраморные бюсты Пьетро Медичи, Джулиано Медичи, графа Ринальдо делла-Луна (Rinaldo della Luna; все три во Флорентийском национальном музее), Никколо Строцци (Niccolò Strozzi; 1454; в Берлинском музее) и Алексо ди-Лука (в Берлине, у частного лица).

Примечания

Источники 
 

Скульпторы Италии